Robert Mills puede ser referido a:

 Robert Mills (arquitecto) (1781-1855), , arquitecto estadounidense.
 Robert Mills (físico) (1927-1999), físico estadounidense.
 Bob Mills (político), político canadiense.
 Robert P. Mills (1920-1986), American crime and science fiction magazine editor.
 Robert Lee Mills (died 2006) expresidente de la Universidad de Georgetown.
 Robert Mills (remero), Remero Canadiense medallista de bronce, ver Anexo:Remo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.
 Rob Mills (born 1982), músico australiano y presentador de televisión.